Diese Liste enthält Feldhandballspiele der rumänischen Feldhandballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1949 – 1953 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960

Einzelnachweise 

Rumanien
!Frauen-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele
!rumanische Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele